Abaixo a lista de municípios do estado da Bahia por PIB per capita, com base nos levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2014 (ano-base 2016).

PIB per capita
Bahia 2014
2014 no Brasil
Municipios pib per capita 2014